Di seguito una lista di asteroidi dal numero 248001 al 249000 con data di scoperta e scopritore.

248001-248100 

|-
|248001 - ||  ||  || CSS
|-
|248002 - ||  ||  || NEAT
|-
|248003 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|248004 - ||  ||  || NEAT
|-
|248005 - ||  ||  || NEAT
|-
|248006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248009 - ||  ||  || NEAT
|-
|248010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248014 - ||  ||  || CSS
|-
|248015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248021 - ||  ||  || NEAT
|-
|248022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248031 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248032 - ||  ||  || NEAT
|-
|248033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248036 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248038 - ||  ||  || NEAT
|-
|248039 - ||  ||  || CSS
|-
|248040 - ||  ||  || NEAT
|-
|248041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248052 - ||  ||  || NEAT
|-
|248053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248054 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248055 - ||  ||  || CINEOS
|-
|248056 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248061 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248062 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248064 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248065 - ||  ||  || CINEOS
|-
|248066 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248068 - ||  ||  || NEAT
|-
|248069 - ||  ||  || NEAT
|-
|248070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248071 - ||  ||  || NEAT
|-
|248072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248074 - ||  ||  || CINEOS
|-
|248075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248079 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248081 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248082 - ||  ||  || CSS
|-
|248083 - ||  ||  || CSS
|-
|248084 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248085 - ||  ||  || NEAT
|-
|248086 - ||  ||  || NEAT
|-
|248087 - ||  ||  || NEAT
|-
|248088 - ||  ||  || Needville
|-
|248089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248098 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|248099 - ||  ||  || NEAT
|-
|248100 - ||  ||  || LINEAR
|}

248101-248200 

|-
|248101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248106 - ||  ||  || NEAT
|-
|248107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248110 - ||  ||  || NEAT
|-
|248111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248112 - ||  ||  || NEAT
|-
|248113 - ||  ||  || NEAT
|-
|248114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248130 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248144 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248146 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248147 - ||  ||  || NEAT
|-
|248148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248157 - ||  ||  || NEAT
|-
|248158 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248159 - ||  ||  || NEAT
|-
|248160 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248161 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248162 - ||  ||  || NEAT
|-
|248163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248164 - ||  ||  || CSS
|-
|248165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248166 - ||  ||  || CSS
|-
|248167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248179 - ||  ||  || CSS
|-
|248180 - ||  ||  || CSS
|-
|248181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248182 - ||  ||  || CSS
|-
|248183 Peisandros ||  ||  || Ory, M.
|-
|248184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248186 - ||  ||  || CSS
|-
|248187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248190 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|248191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248200 - ||  ||  || CSS
|}

248201-248300 

|-
|248201 - ||  ||  || CSS
|-
|248202 - ||  ||  || CSS
|-
|248203 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|248204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248206 - ||  ||  || CSS
|-
|248207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248210 - ||  ||  || CSS
|-
|248211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248213 - ||  ||  || CSS
|-
|248214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248215 - ||  ||  || Jarnac
|-
|248216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248218 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|248219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248226 - ||  ||  || CSS
|-
|248227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248229 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248235 - ||  ||  || CSS
|-
|248236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248240 - ||  ||  || CSS
|-
|248241 - ||  ||  || CSS
|-
|248242 - ||  ||  || CSS
|-
|248243 - ||  ||  || CSS
|-
|248244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248245 - ||  ||  || Kumar, P.
|-
|248246 - ||  ||  || Jarnac
|-
|248247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248251 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248252 - ||  ||  || Reddy, V.
|-
|248253 - ||  ||  || NEAT
|-
|248254 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248256 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248258 - ||  ||  || CSS
|-
|248259 - ||  ||  || CSS
|-
|248260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248262 Liuxiaobo ||  ||  || Vallemare Borbona
|-
|248263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248269 - ||  ||  || CSS
|-
|248270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248271 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248275 - ||  ||  || NEAT
|-
|248276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248277 - ||  ||  || CSS
|-
|248278 - ||  ||  || CSS
|-
|248279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248280 - ||  ||  || NEAT
|-
|248281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248287 - ||  ||  || CSS
|-
|248288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248290 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248291 - ||  ||  || CSS
|-
|248292 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248294 - ||  ||  || CSS
|-
|248295 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248298 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

248301-248400 

|-
|248301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248303 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248308 - ||  ||  || NEAT
|-
|248309 - ||  ||  || NEAT
|-
|248310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248311 - ||  ||  || NEAT
|-
|248312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248314 - ||  ||  || NEAT
|-
|248315 - ||  ||  || NEAT
|-
|248316 - ||  ||  || NEAT
|-
|248317 - ||  ||  || NEAT
|-
|248318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248319 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248320 - ||  ||  || NEAT
|-
|248321 Cester ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|248322 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248323 - ||  ||  || NEAT
|-
|248324 - ||  ||  || NEAT
|-
|248325 - ||  ||  || NEAT
|-
|248326 - ||  ||  || NEAT
|-
|248327 - ||  ||  || NEAT
|-
|248328 - ||  ||  || NEAT
|-
|248329 - ||  ||  || NEAT
|-
|248330 - ||  ||  || NEAT
|-
|248331 - ||  ||  || CINEOS
|-
|248332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248333 - ||  ||  || NEAT
|-
|248334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248335 - ||  ||  || NEAT
|-
|248336 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248338 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248339 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248342 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|248343 - ||  ||  || NEAT
|-
|248344 - ||  ||  || NEAT
|-
|248345 - ||  ||  || NEAT
|-
|248346 - ||  ||  || NEAT
|-
|248347 - ||  ||  || NEAT
|-
|248348 - ||  ||  || NEAT
|-
|248349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248356 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248357 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248358 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248359 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248360 - ||  ||  || NEAT
|-
|248361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248362 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248363 - ||  ||  || NEAT
|-
|248364 - ||  ||  || CINEOS
|-
|248365 - ||  ||  || NEAT
|-
|248366 - ||  ||  || NEAT
|-
|248367 - ||  ||  || NEAT
|-
|248368 - ||  ||  || NEAT
|-
|248369 - ||  ||  || NEAT
|-
|248370 - ||  ||  || NEAT
|-
|248371 - ||  ||  || NEAT
|-
|248372 - ||  ||  || NEAT
|-
|248373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248374 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248376 - ||  ||  || NEAT
|-
|248377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248378 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248380 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248381 - ||  ||  || Lorenz, J.
|-
|248382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248385 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248386 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248387 - ||  ||  || NEAT
|-
|248388 Namtso ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|248389 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|248390 - ||  ||  || CSS
|-
|248391 - ||  ||  || CSS
|-
|248392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248396 - ||  ||  || NEAT
|-
|248397 - ||  ||  || NEAT
|-
|248398 - ||  ||  || NEAT
|-
|248399 - ||  ||  || CSS
|-
|248400 - ||  ||  || CSS
|}

248401-248500 

|-
|248401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248405 - ||  ||  || NEAT
|-
|248406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248407 - ||  ||  || NEAT
|-
|248408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248411 - ||  ||  || NEAT
|-
|248412 - ||  ||  || NEAT
|-
|248413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248416 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248418 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248419 - ||  ||  || NEAT
|-
|248420 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248421 - ||  ||  || CSS
|-
|248422 - ||  ||  || NEAT
|-
|248423 - ||  ||  || NEAT
|-
|248424 - ||  ||  || CSS
|-
|248425 - ||  ||  || NEAT
|-
|248426 - ||  ||  || NEAT
|-
|248427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248428 - ||  ||  || CSS
|-
|248429 - ||  ||  || CSS
|-
|248430 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|248431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248432 - ||  ||  || CSS
|-
|248433 - ||  ||  || NEAT
|-
|248434 - ||  ||  || NEAT
|-
|248435 - ||  ||  || CSS
|-
|248436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248440 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|248441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248443 - ||  ||  || CSS
|-
|248444 - ||  ||  || CSS
|-
|248445 - ||  ||  || CSS
|-
|248446 - ||  ||  || CSS
|-
|248447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248448 - ||  ||  || CSS
|-
|248449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248450 - ||  ||  || CSS
|-
|248451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248454 - ||  ||  || NEAT
|-
|248455 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248456 - ||  ||  || CSS
|-
|248457 - ||  ||  || NEAT
|-
|248458 - ||  ||  || CSS
|-
|248459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248461 - ||  ||  || CSS
|-
|248462 - ||  ||  || CSS
|-
|248463 - ||  ||  || CSS
|-
|248464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248465 - ||  ||  || CSS
|-
|248466 - ||  ||  || CSS
|-
|248467 - ||  ||  || CSS
|-
|248468 - ||  ||  || NEAT
|-
|248469 - ||  ||  || CSS
|-
|248470 - ||  ||  || NEAT
|-
|248471 - ||  ||  || NEAT
|-
|248472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248479 - ||  ||  || NEAT
|-
|248480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248482 - ||  ||  || NEAT
|-
|248483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248491 - ||  ||  || CSS
|-
|248492 - ||  ||  || CSS
|-
|248493 - ||  ||  || CSS
|-
|248494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248497 - ||  ||  || CSS
|-
|248498 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248499 - ||  ||  || CSS
|-
|248500 - ||  ||  || LINEAR
|}

248501-248600 

|-
|248501 - ||  ||  || CSS
|-
|248502 - ||  ||  || CSS
|-
|248503 - ||  ||  || CSS
|-
|248504 - ||  ||  || CSS
|-
|248505 - ||  ||  || NEAT
|-
|248506 - ||  ||  || NEAT
|-
|248507 - ||  ||  || NEAT
|-
|248508 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|248509 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|248510 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|248511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248514 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248517 - ||  ||  || CSS
|-
|248518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248521 - ||  ||  || CSS
|-
|248522 - ||  ||  || NEAT
|-
|248523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248525 - ||  ||  || CSS
|-
|248526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248530 - ||  ||  || CSS
|-
|248531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248533 - ||  ||  || CSS
|-
|248534 - ||  ||  || CSS
|-
|248535 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248539 - ||  ||  || NEAT
|-
|248540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248542 - ||  ||  || NEAT
|-
|248543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248546 - ||  ||  || NEAT
|-
|248547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248548 - ||  ||  || CSS
|-
|248549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248551 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|248552 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|248553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248554 - ||  ||  || NEAT
|-
|248555 - ||  ||  || CSS
|-
|248556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248562 - ||  ||  || CSS
|-
|248563 - ||  ||  || CSS
|-
|248564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248566 - ||  ||  || CSS
|-
|248567 - ||  ||  || CSS
|-
|248568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248569 - ||  ||  || CSS
|-
|248570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248577 - ||  ||  || NEAT
|-
|248578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248584 - ||  ||  || CSS
|-
|248585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248590 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248595 - ||  ||  || CSS
|-
|248596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

248601-248700 

|-
|248601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248604 - ||  ||  || CSS
|-
|248605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248606 - ||  ||  || CSS
|-
|248607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248619 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|248620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248625 - ||  ||  || NEAT
|-
|248626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248634 - ||  ||  || CSS
|-
|248635 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248637 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|248638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248643 - ||  ||  || CSS
|-
|248644 - ||  ||  || CSS
|-
|248645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248646 - ||  ||  || CSS
|-
|248647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248651 - ||  ||  || CSS
|-
|248652 - ||  ||  || CSS
|-
|248653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248660 - ||  ||  || CSS
|-
|248661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248663 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248676 - ||  ||  || NEAT
|-
|248677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248679 - ||  ||  || CSS
|-
|248680 - ||  ||  || NEAT
|-
|248681 - ||  ||  || NEAT
|-
|248682 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248683 - ||  ||  || NEAT
|-
|248684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248698 - ||  ||  || CSS
|-
|248699 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

248701-248800 

|-
|248701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248702 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248703 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248704 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|248705 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248706 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|248707 - ||  ||  || LUSS
|-
|248708 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|248709 - ||  ||  || CSS
|-
|248710 - ||  ||  || NEAT
|-
|248711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248712 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248713 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248714 - ||  ||  || NEAT
|-
|248715 - ||  ||  || NEAT
|-
|248716 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|248717 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|248718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248720 - ||  ||  || NEAT
|-
|248721 - ||  ||  || NEAT
|-
|248722 - ||  ||  || NEAT
|-
|248723 - ||  ||  || NEAT
|-
|248724 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248726 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248729 - ||  ||  || NEAT
|-
|248730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248732 - ||  ||  || NEAT
|-
|248733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248734 - ||  ||  || NEAT
|-
|248735 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248736 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248737 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248738 - ||  ||  || NEAT
|-
|248739 - ||  ||  || NEAT
|-
|248740 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248741 - ||  ||  || Observatoire Naef
|-
|248742 - ||  ||  || NEAT
|-
|248743 - ||  ||  || NEAT
|-
|248744 - ||  ||  || CSS
|-
|248745 - ||  ||  || CSS
|-
|248746 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248747 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248748 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|248749 - ||  ||  || OAM
|-
|248750 Asteroidday ||  ||  || Dawson, M.
|-
|248751 - ||  ||  || CSS
|-
|248752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248753 - ||  ||  || NEAT
|-
|248754 - ||  ||  || CSS
|-
|248755 - ||  ||  || NEAT
|-
|248756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248758 - ||  ||  || CSS
|-
|248759 - ||  ||  || NEAT
|-
|248760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248762 - ||  ||  || CSS
|-
|248763 - ||  ||  || CSS
|-
|248764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248770 - ||  ||  || NEAT
|-
|248771 - ||  ||  || NEAT
|-
|248772 - ||  ||  || NEAT
|-
|248773 - ||  ||  || CSS
|-
|248774 - ||  ||  || NEAT
|-
|248775 - ||  ||  || CSS
|-
|248776 - ||  ||  || CSS
|-
|248777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248780 - ||  ||  || CSS
|-
|248781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248783 - ||  ||  || CSS
|-
|248784 - ||  ||  || CSS
|-
|248785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248786 - ||  ||  || CSS
|-
|248787 - ||  ||  || Calvin College
|-
|248788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248789 - ||  ||  || CSS
|-
|248790 - ||  ||  || CSS
|-
|248791 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|248792 - ||  ||  || CSS
|-
|248793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248796 - ||  ||  || CSS
|-
|248797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248800 - ||  ||  || CSS
|}

248801-248900 

|-
|248801 - ||  ||  || CSS
|-
|248802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248804 - ||  ||  || CSS
|-
|248805 - ||  ||  || CSS
|-
|248806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248814 - ||  ||  || CSS
|-
|248815 - ||  ||  || CSS
|-
|248816 - ||  ||  || CSS
|-
|248817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248820 - ||  ||  || CSS
|-
|248821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248824 - ||  ||  || LONEOS
|-
|248825 - ||  ||  || CSS
|-
|248826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248829 - ||  ||  || CSS
|-
|248830 - ||  ||  || CSS
|-
|248831 - ||  ||  || CSS
|-
|248832 - ||  ||  || CSS
|-
|248833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248834 - ||  ||  || CSS
|-
|248835 - ||  ||  || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
|248836 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|248837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248839 Mazeikiai ||  ||  || Moletai
|-
|248840 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|248841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248842 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|248843 - ||  ||  || NEAT
|-
|248844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248848 - ||  ||  || NEAT
|-
|248849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248850 - ||  ||  || NEAT
|-
|248851 - ||  ||  || NEAT
|-
|248852 - ||  ||  || NEAT
|-
|248853 - ||  ||  || NEAT
|-
|248854 - ||  ||  || NEAT
|-
|248855 - ||  ||  || NEAT
|-
|248856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248860 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|248861 - ||  ||  || CSS
|-
|248862 - ||  ||  || CSS
|-
|248863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248866 Margherita ||  ||  || San Marcello
|-
|248867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248869 - ||  ||  || CSS
|-
|248870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248877 - ||  ||  || CSS
|-
|248878 - ||  ||  || CSS
|-
|248879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248880 - ||  ||  || CSS
|-
|248881 - ||  ||  || CSS
|-
|248882 - ||  ||  || CSS
|-
|248883 - ||  ||  || CSS
|-
|248884 - ||  ||  || CSS
|-
|248885 - ||  ||  || CSS
|-
|248886 - ||  ||  || CSS
|-
|248887 - ||  ||  || NEAT
|-
|248888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248889 - ||  ||  || CSS
|-
|248890 - ||  ||  || CSS
|-
|248891 - ||  ||  || NEAT
|-
|248892 - ||  ||  || NEAT
|-
|248893 - ||  ||  || CSS
|-
|248894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248895 - ||  ||  || CSS
|-
|248896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248900 - ||  ||  || CSS
|}

248901-249000 

|-
|248901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248902 - ||  ||  || CSS
|-
|248903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248904 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|248905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248908 Ginostrada ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|248909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248911 - ||  ||  || CSS
|-
|248912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248916 - ||  ||  || CSS
|-
|248917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248921 - ||  ||  || CSS
|-
|248922 - ||  ||  || CSS
|-
|248923 - ||  ||  || CSS
|-
|248924 - ||  ||  || NEAT
|-
|248925 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey Linked Object Catalog team
|-
|248926 - ||  ||  || CSS
|-
|248927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248933 - ||  ||  || CSS
|-
|248934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248941 - ||  ||  || CSS
|-
|248942 - ||  ||  || CSS
|-
|248943 - ||  ||  || CSS
|-
|248944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248951 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|248952 - ||  ||  || CSS
|-
|248953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248963 - ||  ||  || NEAT
|-
|248964 - ||  ||  || NEAT
|-
|248965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248966 - ||  ||  || CSS
|-
|248967 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|248968 - ||  ||  || CSS
|-
|248969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|248970 Giannimorandi ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|248971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248974 - ||  ||  || Calvin College
|-
|248975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248977 - ||  ||  || CSS
|-
|248978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248989 - ||  ||  || NEAT
|-
|248990 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|248991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248993 Jonava ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|248994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|248998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|248999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|249000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0248001